Il doppio del torneo di tennis Maybelline Classic 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Gigi Fernández e Robin White che hanno battuto in finale Rosalyn Fairbank e Beverly Mould 6–2, 7–5.

Teste di serie 

 Gigi Fernández /  Robin White (Campionesse)
 Rosalyn Fairbank /  Beverly Mould (finale)

 Terry Holladay /  Mary Lou Daniels (quarti di finale)
 Bonnie Gadusek /  Steffi Graf (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Maybelline Classic 1985